

Cinema 
Dynamite – cortometraggio del 1919 diretto da Edward A. Kull
Dinamite (Dynamite) – film del 1929 diretto da Cecil B. DeMille
Dynamite – film del 1949 diretto da William H. Pine
Una famiglia in ostaggio (Dynamite) – film del 2002 diretto da Walter Baltzer

Musica 
Ms. Dynamite – cantante britannica
Dynamite – canzone degli Scorpions, traccia dell'album Blackout del 1984
Dynamite – canzone di Christina Aguilera del 2008
Dynamite – album di Jermaine Jackson del 1984
Dynamite – album dei Masters of Ceremony del 1988
Dynamite – album di Stina Nordenstam del 1996
Dynamite – album dei Jamiroquai del 2005
Dynamite – singolo di Taio Cruz del 2010
Dynamite – singolo di Afrojack feat. Snoop Dogg del 2014
Dynamite – singolo dei BTS del 2020

Editoria 
Dynamite Entertainment – casa editrice di fumetti statunitense

Spettacolo 

Dynamite, show settimanale statunitense di wrestling prodotto dall' All Elite Wrestling.

Pagine correlate 
Dinamite (disambigua)

Altri progetti